|-
| 197801 - || || 10 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 197802 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197803 - || || 5 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197804 - || || 6 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197805 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197806 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197807 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197808 - || || 8 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 197809 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197810 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197811 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197812 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197813 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197814 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197815 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197816 - || || 9 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197817 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197818 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197819 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197820 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197821 - || || 9 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197822 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197823 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197824 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197825 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197826 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197827 - || || 8 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197828 - || || 11 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197829 - || || 12 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197830 - || || 12 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197831 - || || 10 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 197832 - || || 11 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197833 - || || 12 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197834 - || || 13 d'agost de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 197835 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197836 - || || 11 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197837 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197838 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197839 - || || 10 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197840 - || || 11 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197841 - || || 13 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197842 - || || 15 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197843 - || || 12 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 197844 - || || 12 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197845 - || || 14 d'agost de 2004 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 197846 - || || 8 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197847 - || || 19 d'agost de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 197848 - || || 20 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197849 - || || 20 d'agost de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 197850 - || || 21 d'agost de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 197851 - || || 21 d'agost de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 197852 - || || 21 d'agost de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 197853 - || || 22 d'agost de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 197854 - || || 21 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 197855 - || || 21 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 197856 - || || 21 d'agost de 2004 || Mauna Kea || D. D. Balam
|-
| 197857 - || || 21 d'agost de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 197858 - || || 25 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197859 - || || 25 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197860 - || || 26 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197861 - || || 26 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 197862 - || || 4 de setembre de 2004 || Needville || Needville
|-
| 197863 - || || 3 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197864 - || || 5 de setembre de 2004 || Vicques || M. Ory
|-
| 197865 - || || 4 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197866 - || || 4 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197867 - || || 4 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197868 - || || 5 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197869 - || || 6 de setembre de 2004 || Saint-Véran || Saint-Véran
|-
| 197870 - || || 6 de setembre de 2004 || Vicques || M. Ory
|-
| 197871 - || || 6 de setembre de 2004 || Kleť || M. Tichý
|-
| 197872 - || || 6 de setembre de 2004 || Ottmarsheim || C. Rinner
|-
| 197873 - || || 6 de setembre de 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott
|-
| 197874 - || || 6 de setembre de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 197875 - || || 6 de setembre de 2004 || Needville || Needville
|-
| 197876 - || || 6 de setembre de 2004 || Needville || Needville
|-
| 197877 - || || 6 de setembre de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 197878 - || || 6 de setembre de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 197879 - || || 6 de setembre de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 197880 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197881 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197882 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197883 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197884 - || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197885 - || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197886 - || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197887 - || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197888 - || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197889 - || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197890 - || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197891 - || || 8 de setembre de 2004 || Uccle || T. Pauwels
|-
| 197892 - || || 8 de setembre de 2004 || Drebach || J. Kandler
|-
| 197893 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197894 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197895 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197896 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197897 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197898 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197899 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197900 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
|}

7